Dănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dănești (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Dănești (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Dănești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Dănești (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Dănești (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Dănești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț